Поп може означавати:
 Поп, хришћански свештеник
 Поп музика, музички правац
 Поп рок, музички правац
 Поп-арт, уметнички правац из 20. века;
 -{Pop (албум)}-, албум групе -{U2}-
 Поп (карте), краљ у картама
 POP (протокол), интернет или мрежни протокол
 Популарна култура
 Бошко Дедејић Поп, народни херој Југославије
 Поп (Темозон), насеље у Мексику у савезној држави Јукатан у општини Темозон
 Поп (Тизимин), насеље у Мексику у савезној држави Јукатан у општини Тизимин
 Поп (Тискакалкупул), насеље у Мексику у савезној држави Јукатан у општини Тискакалкупул